Move On steht für:
 Move On (1903), US-amerikanischer Kurzfilm
 Move On (1917), US-amerikanischer Slapstickfilm
 Move On (2012), deutsch-dänisches Roadmovie von Asger Leth